Еркельюнга (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Еркельюнга — місто у Швеції, у лені Сконе.